Hacienda (span. Landgut) bezeichnet:

 Hazienda, deutsche Schreibweise für ein Landgut in Lateinamerika
 Fac 51 Haçienda, einen ehemaligen Techno-Club in Manchester 
 Finger & Kadel, ein deutsches Musikprojekt der Produzenten Marcus Finger und Jürgen Kadel
 Computerprogramm des britischen Geheimdienstes GCHQ um die Computer ganzer Länder zu scannen
 ein mexikanisches Flächenmaß, siehe Hacienda (Einheit)

Siehe auch Estancia und Fazenda.

Siehe auch